Cathedral Caves bezeichnet Höhlen
 in Neuseeland, siehe Cathedral Caves (Neuseeland)
 auf Tasmanien, siehe Cathedral Caves (Tasmanien)